Щербаков Олександр Олександрович (військовик) — український військовик.
 Щербаков Олександр Олександрович (письменник) (1932—1994) — російський радянський письменник-фантаст та перекладач.

Див. також 
 Щербаков
 Щербаков Олександр